Trois Frères peut faire référence aux sujets suivants :

Géographie 
 L'île des Trois Frères, à proximité immédiate du port de Châteauneuf-les-Martigues (Bouches-du-Rhône).
 Les Trois Frères (Three Brothers), groupe d'îles du banc Great Chagos dans l'océan Indien ;
 Les Trois Frères, groupe d'îles de la mer d'Okhotsk en Russie ;
 Les Trois Frères, nom français de Tri Brata, groupe de falaises dans la baie d'Avatcha au Kamtchatka, en Russie ;
 Les Trois Frères, trois pics de la presqu'île Jeanne d'Arc aux îles Kerguelen, dans les Terres australes et antarctiques françaises
 Les Trois Frères (Three Brothers), montagnes de Nouvelle-Galles du Sud en Australie ;
 Les Trois Frères (Three Brothers), montagnes de Géorgie du Sud, aux États-Unis ;
 Les Trois Frères (Three Brothers), formation rocheuse de la vallée de Yosemite en Californie, États-Unis.

Films 
 Trois frères (Tre fratelli), film italien de 1981 ;
 Les Trois frères, film français de 1995 de Didier Bourdon et Bernard Campan  
 Les Trois Frères : Le retour, film français de 2014 de Didier Bourdon et Bernard Campan

Divers 

 Les Trois Frères, complexe d'habitation médiéval de Riga en Lettonie.
 Le Gâteau trois frères, une pâtisserie française

Voir aussi